Peito o Peitho puede hacer referencia a lo siguiente:

Astronomía 
 (118) Peitho, un asteroide.

Mitología griega 
 Peito (oceánide), una oceánide hija de Océano y Tetis.
 Peito (hija de Hermes), una hija de Hermes y Afrodita.